Voici la liste des planètes mineures numérotées de 144001 à 145000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 144001 à 145000

144001-144100

144101-144200

144201-144300

144301-144400

144401-144500

144501-144600

144601-144700

144701-144800

144801-144900

144901-145000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000